Маухуб, мавхуб () — арабское имя.

 Маухуб аль-Джавалики (1073—1144) — арабский грамматист и филолог, преподаватель багдадской Низамии, прославился своим почерком.
  (ок. XI века) — писатель и врач.
  (ок. XI века) — коптский (египетский) писатель и историк, один из авторов и дополнений к книге «Путь святой верности», которая теперь известна как «История патриархов Александрийских».
  (род. 1946) — марокканский футболист, полузащитник.